Пасо Анчо има више значења:

 Пасо Анчо (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пасо Анчо (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пасо Анчо (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пасо Анчо (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пасо Анчо (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пасо Анчо (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пасо Анчо, Тланеспа (Тепостлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Пасо Анчо (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пасо Анчо (Сан Балтазар Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пасо Анчо (Сан Бартоломе Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пасо Анчо (Санта Марија Уатулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пасо Анчо (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику